John Troutbeck ist der Name folgender Personen:

* John Troutbeck (Diplomat) (1894–1971), britischer Diplomat
 John Troutbeck (Geistlicher) (1832–1899), englischer Geistlicher, Übersetzer und Musikwissenschaftler